Conried ist er Familienname folgender Personen:

 Hans Conried (1917–1982), US-amerikanischer Synchronsprecher sowie Film-, Fernseh- und Bühnenschauspieler
 Heinrich Conried (1855–1909), österreichischer Schauspieler, Theaterleiter und Direktor der Metropolitan Opera in New York